Сборная Казахстана в Кубке Дэвиса () — национальная мужская сборная команда, представляющая Казахстан в Кубке Дэвиса — центральном мужском теннисном турнире на уровне национальных сборных. Участвует в турнире с 1995 года, в Мировой группе — с 2011 года. Четвертьфиналист Мировой группы 2011, 2013—2015, 2018, 2021 годов.

Рекорды и статистика

Команда 
 Сезоны в Кубке Дэвиса — 26 (с 1995 года)
 В Мировой группе — 9
 Матчи в Кубке Дэвиса — 78 (47—31)
 В Мировой группе — 19 (10—9)
 Самая длинная серия побед — 6 (1997—1998, включая выход во II Азиатско-Океанскую группу; 2001—2002, включая выход в полуфинал II Азиатско-Океанской группы)
 Самая крупная победа — 5:0 по играм, 13:2 по сетам, 91:48 по геймам ( Казахстан — , 2008)
 Самый длинный матч — 16 часов 36 минут ( Казахстан —  3:2, 2014)
 Наибольшее количество геймов в матче — 213 ( Казахстан —  3:2, 2014)
 Самая длинная игра — 4 часа 38 минут ( Андрей Голубев —  Давид Гоффен 7-69 3-6 4-6 6-2 12-10, 2014)
 Наибольшее количество геймов в игре — 62 ( Андрей Голубев —  Давид Гоффен 7-69 3-6 4-6 6-2 12-10, 2014)
 Наибольшее количество геймов в сете — 22 ( Андрей Голубев —  Давид Гоффен 7-69 3-6 4-6 6-2 12-10, 2014)

Игроки 
 Наибольшее количество сезонов в сборной — 15 (Алексей Кедрюк)
 Наибольшее количество матчей — 51 (Алексей Кедрюк)
 Наибольшее количество игр — 100 (Алексей Кедрюк, 66—34)
 Наибольшее количество побед — 66 (Алексей Кедрюк, 66—34)
 В одиночном разряде — 43 (Алексей Кедрюк, 43—17)
 В парном разряде — 23 (Алексей Кедрюк, 23—17)
 В составе одной пары — 7 (Андрей Голубев / Александр Недовесов, 7—4)
 Самый молодой игрок — 14 лет 245 дней (Алексей Кедрюк, 10 апреля 1995)
 Самый возрастной игрок — 35 лет 215 дней (Александр Недовесов, 18 сентября 2022)

Натурализация игроков 
За сборную Казахстана, начиная с 2008 года, выступали теннисисты из других стран:
 Юрий Щукин (Россия) — с 2008 года
 Андрей Голубев (Россия) — с 2008 года
 Михаил Кукушкин (Россия) — с 2008 года
 Евгений Королёв (Россия) — с 2010 года
 Дмитрий Попко (Россия) — с 2011 года
 Александр Недовесов (Украина) — с 2014 года
 Александр Бублик (Россия) — с 2016 года
 Тимофей Скатов (Россия) — с 2018 года

Состав в сезоне 2022 года 
 Александр Бублик
 Андрей Голубев
 Михаил Кукушкин
 Александр Недовесов
 Дмитрий Попко

Капитан — Юрий Щукин

Недавние матчи

Групповой этап 2022

Примечания

Ссылки 
 

Казахстан
Теннис
Теннис в Казахстане